Saint Kieran de Clonmacnoise fondateur du Monastère de Clonmacnoise (Irlande)
 Saint Kieran de Saighir serait à l'origine de l'arrivée du catholicisme en Irlande, et apporta la foi chrétienne avec Saint Patrick